El Mandato francés de Siria (llamado Mandato francés de Siria y Líbano hasta 1922) fue un mandato de la Sociedad de Naciones sobre la parte septentrional de Siria y sobre el Líbano, los dos territorios fueron anteriormente parte del Imperio otomano. El mandato fue creado tras la Primera Guerra Mundial y a través de la partición del Imperio otomano, determinada por las potencias victoriosas, siendo las más beneficiadas Francia y el Reino Unido. Durante los dos años que siguieron al fin de la guerra en 1918 y según los términos pactados en el Acuerdo Sykes-Picot que los británicos y franceses firmaron, fueron los británicos los que controlaron la gran mayoría de la Mesopotamia otomana (actualmente Irak) y parte de la Siria otomana (Palestina y Transjordania), mientras que los franceses controlaron el resto de Siria, Líbano, Alejandreta y otras partes del sureste de Turquía. En la primera parte de los años 1920, la Sociedad de Naciones formalizó el control que impusieron los británicos y los franceses sobre estos territorios por un sistema de mandatos y se asignó a Francia el Mandato de la Sociedad de Naciones de Siria el 29 de septiembre de 1923, lo cual incluyó los territorios que hoy constituyen los actuales estados de Siria y Líbano.

La administración de la región que bajo control francés se llevó a través de varios gobiernos y territorios distintos, incluyendo la Federación de Siria (1922-24), el Estado de Siria (1925-1930) y la República de Siria (1930-1958), como también los estados más pequeños del Gran Líbano, el Estado alauita y el Estado de Yábal al-Druz. El mandato francés de Siria duró hasta 1943, cuando emergieron dos países, los actuales Siria y Líbano y también la provincia de Hatay, la cual se había unido Turquía en 1939. Las tropas francesas se retiraron de Siria en 1946.

Antecedentes 

 
Durante la Primera Guerra Mundial, el 16 de mayo de 1916, surgiría un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Francia para dividirse los territorios del Próximo Oriente, si llegasen a ser vencedores sobre los Imperios Centrales, siendo uno de ellos el Imperio Otomano.

De esta manera, en el año 1917, en el territorio de la Siria otomana fue creada la Administración del Territorio Enemigo Ocupado (ATEO u OETA, por sus siglas en inglés) que se dividiría en tres zonas: Norte u Oeste, Este y Sur.

Durante los dos años que siguieron al final de la gran guerra en 1918, y de acuerdo con los antes citados Acuerdos Sykes-Picot, los británicos mantuvieron el control de la provincia otomana de Mesopotamia que finalmente se transformaría en un Mandato británico —en el actual Irak— y con la parte meridional de la provincia otomana de Siria —la región palestina y la actual Jordania— se formaría el Mandato británico de Palestina.

Los franceses terminarían controlando el resto del territorio turco de Siria (los actuales territorios de Siria y Líbano, además de la provincia de Hatay, en la moderna Turquía).

Mandato de la Sociedad de Naciones encomendado a Francia 

De esta forma, el Imperio otomano fue formalmente dividido por el Tratado de Sèvres en 1920, decidiéndose que cuatro de sus territorios en Oriente Próximo serían mandatos gobernados temporalmente por el Reino Unido y Francia en nombre de todas las naciones.

Durante los primeros años de la década de 1920, el control británico y francés de los territorios mencionados se formalizó en el sistema de mandatos de la Sociedad de las Naciones: Francia obtuvo el de Siria y el del Líbano oficialmente el 29 de septiembre de 1923.

Sistema monetario sirio 

Siendo parte del Imperio otomano, el territorio sirio usaba como sistema monetario la lira turca. Al culminar la gran guerra en 1918, comenzó a circular por toda la ex-Siria otomana la libra egipcia.

Como el Egipto con Sudán conformaban una «colonia de facto» que los británicos llamaban «Protectorado de Egipto», hasta 1922, año en que se transformaría en una monarquía hereditaria semi-independiente y obteniendo una verdadera protección británica, no interesaba a Francia que en sus zonas de influencia circulara una unidad monetaria dominada por los británicos.

Durante la ocupación francesa de Siria, fue introducida en 1919 la libra siria (o livre) vinculada a un valor de 20 francos franceses.

Surgimiento y secesión del Estado del Gran Líbano 

El 1 de septiembre de 1920, el general Gouraud proclamó el establecimiento del estado del Gran Líbano con sus fronteras actuales y con capital en Beirut que formaría una federación con el resto de los estados conformados por los franceses en el resto de Siria: Alepo, Damasco, Yábal al-Druz y el Estado Alauita.

El nuevo estado se separaría definitivamente del resto de Siria en 1923; se le asignó una nueva bandera —uniendo los colores franceses con el cedro libanés— y un sistema monetario propio cuya moneda comenzó a circular al año siguiente.

Fin del Mandato y sus consecuencias 

El Mandato francés de la antigua Siria perduró hasta 1943, surgiendo así dos países independientes de dicha entidad: Siria y Líbano, tras una campaña, aunque siguieron ocupados de facto por Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

La región de Hatay, que formaba parte del Mandato sirio, era un estado autónomo dentro del mandato; después de un referendo celebrado en 1939 —permitido por Francia— había formalizado su unión con Turquía.

Las Fuerzas Francesas Libres abandonaron definitivamente el territorio del antiguo mandato en 1946.

Notas

Referencias 
 "EL ESTADO POR ADQUISICIÓN: El Estado del Gran Líbano (1920-1926). La Revolución Siria (1925-1926). La República del Líbano (1926-1943)" (Cap. VIII)
 Alcovero, Tomás; en "Las políticas mediterráneas: nuevos escenarios de cooperación" (Ed. Gemma Aubarell, Barcelona, España). ISBN 84-7426-455-3

Mandato francés de Siria y el Líbano
Estados y territorios fundados en 1920
Estados y territorios desaparecidos en 1943
Siria
Estados y territorios desaparecidos de Siria
Historia del Líbano
Siria en el siglo XX
Francia en 1920
Francia en 1943
Periodo de entreguerras (Francia)
Francia en la Segunda Guerra Mundial
Líbano en el siglo XX